

Persone 
 Arnold Fibiger – pianista tedesco-polacco, imprenditore e fondatore della omonima fabbrica di pianoforti
 Mathilde Fibiger – attivista per i diritti delle donne e scrittrice danese
 Johannes Andreas Grib Fibiger – medico danese, Premio Nobel per la medicina 1926

Altro 
 Cratere Fibiger – cratere lunare nella parte nord-orientale della faccia visibile della Luna